Minatitlán bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio Minatitlán (Colima)
 Municipio Minatitlán (Veracruz)